

Sigle 
 Olivier Jacque – motociclista francese
 Orlando Jordan – wrestler professionista

Codici 
 OJ – codice vettore IATA di Overland Airways
 oj  – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ojibwa